Митропа куп 1962. је било 21. издање клупског фудбалског такмичења Митропа купа.
Такмичење је трајало од 12. маја до 17. октобра 1962. године. Вашаш је у финалном двомечу био успешнији од  Болоње и освојио трећи трофеј Митропа купа.

Резултати

Групна фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Полуфинале

Финале

Спољашње везе 
 Митропа куп резултати и статистика

Митропа куп
Фудбал у 1962.